Ana Radović (1986) olimpiai ezüstérmes montenegrói kézilabdázó
 Ana Radović (1990) szerb kosárlabdázó
 Ana Radović (1997) bosnyák kosárlabdázó